Фольках ():

 Фольках — город в Германии.
 Фольках — река в Германии.